Булатная
 Булатная — река в Ленинградской области.
 Булатная — женская форма русской фамилии.